Нижнекисляйское городское поселение — муниципальное образование Бутурлиновского района Воронежской области России.

Административный центр — посёлок Нижний Кисляй.

География 
Площадь территории городского поселения — 141,33 км².

Границы поселения установлены законом Воронежской области от 15.10.2004 года № 63-ОЗ. Нижнекисляйское городское поселение граничит на севере с Бобровским муниципальным районом, на северо-востоке граничит с Карайчевским сельским поселением, на востоке граничит с Козловским сельским поселением, на юге с землями гослесфонда Бутурлиновского муниципального района, на юго-западе граничит с Павловским муниципальным районом, на западе граничит с Бобровским муниципальным районом.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 посёлок Нижний Кисляй,
 посёлок Комсомольский,
 посёлок Малый Кисляй,
 хутор Рахмановка.

Примечания

Ссылки 
 Нижнекисляйское городское поселение, администрация
 Нижнекисляйское городское поселение\\Бутурлиновский муниципальный район

Муниципальные образования Бутурлиновского района
Городские поселения Воронежской области